Ales steht für:

 Alès, eine Stadt in Südfrankreich in der Region Okzitanien
 Ales (Sardinien), ein Ort in Italien in der Region Sardinien
 Aleš (Vorname), slowenische Form von Alexander
 Ales stenar, skandinavische Schiffssetzung
 Ales (Mississippi), ehemaliger Ort im Monroe County – nicht mehr existent
 Ales (Automarke), ehemalige japanische Automarke

Ales ist der Familienname folgender Personen:
 John Ales (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Aleš ist der Familienname folgender Personen:

 Jure Aleš (* 1995), slowenischer Telemarker
 Mikoláš Aleš (1852–1913), böhmischer Illustrator und Maler
 Sašo Aleš (* 1992), slowenischer Telemarker

Siehe auch:
 Ale
 Alles (Begriffsklärung)
 Ahles
 Allesch